O Trofeo Luigi Berlusconi é um torneio amistoso de futebol, criado pelo ex-presidente do Milan, Silvio Berlusconi em memória de seu pai, Luigi Berlusconi. Os jogos são no San Siro, em Milão, e no caso de empate, a partida vai direto para a disputa de pênaltis.

Inicialmente somente clubes que já tivessem vencido a Liga dos Campeões da UEFA eram convidados, mas de 1995 a 2013, apenas a Juventus e o Milan disputaram o troféu, funcionando como um amistoso de pré-temporada. Em 2014, o Milan venceu o San Lorenzo por 2 a 0, primeiro confronto contra um time de fora da Europa.

Considerando apenas as edições em que houve o clássico Milan x Juventus, ambos ganharam 10 vezes.

Campeões

Títulos por clubes

Ver também 
 Lista de torneios internacionais amistosos de futebol

Ligações Externas

 
https://globoesporte.globo.com/futebol/futebol-internacional/futebol-italiano/noticia/negocio-da-china-investidores-asiaticos-compram-o-milan-por-r-25-bilhoes.ghtml

Competições oficiosas internacionais de futebol
Torneios amistosos da Itália entre clubes de futebol
Associazione Calcio Milan